Antonino Zaniboni – politico e insegnante italiano
 Elena Zaniboni – arpista italiana
 Eugenio Zaniboni – traduttore italiano
 Giuseppe Zaniboni – calciatore italiano
 Paolo Zaniboni – fumettista italiano, figlio di Sergio
 Sergio Zaniboni – fumettista italiano, padre di Paolo
 Silvio Zaniboni – scultore italiano
 Tito Zaniboni – politico italiano
 Ugo Zaniboni Ferino – generale e storico italiano